Затерянный мир (роман, 1912) — научно-фантастический роман Артура Конан Дойля (1912)
 Затерянный мир (роман, 1995) — научно-фантастический роман Майкла Крайтона (1995), продолжение романа «Парк юрского периода»

Фильмы 
 Затерянный мир (фильм, 1925)
 Затерянный мир (фильм, 1960)
 Затерянный мир (фильм, 1992)
 Затерянный мир (фильм, 1998)
 Затерянный мир (телесериал)
 Затерянный мир (фильм, 2001)
 Затерянный мир (мультсериал) — канадский мультсериал 2002 года ().
 Затерянный мир (фильм, 2009)
 Возвращение в затерянный мир (фильм)

См. также 
 Затерянный мир (серия игр) — серия локализованных игр разработки компании JoWooD Productions. Включает в себя игры: Затерянный мир, Океан эльфов, Затерянный мир 3 и Затерянный мир 4.
 Парк юрского периода: Затерянный мир — фильм, снятый по роману «Затерянный мир» Майкла Крайтона.
 Затерянный континент